Mario Marín puede referirse a:

 Mario Marín Torres (1954-), político mexicano;
 Mario Marín Soto (1991-), futbolista español.